Kii pode referir-se a:
 Província de Kii — antiga província do Japão
 Península de Kii
 Locais Sagrados e Rotas de Peregrinação nos Montes Kii — patrimônio da UNESCO no Japão

Desambiguações de topônimos